Trapper har flere betydninger:
 flertal af ordet trappe
 Trapper (fugle) – en orden af mellemstore til store fugle som lever på græssletter i store dele af verdenen
 Trapper (film) – er en dansk kortfilm fra 2000